Wild est un mot allemand et anglais ainsi qu'un nom propre anglo-saxon qui peut faire référence à :

Mot 
Wild est un substantif allemand qui signifie « gibier » et wild est un adjectif allemand et anglais qui signifie « sauvage ».

Patronyme 
Wild est un patronyme anglo-saxon qui correspond au patronyme français . Il est notamment porté par :
 Adolf Wild von Hohenborn (1860-1925), ministre de la Guerre prussien ;
 Earl Wild (1915-2010), pianiste américain ;
 Franz-Samuel Wild (1743-1802), ingénieur suisse, directeur des salines de Bex
 Hans-Peter Wild (1941-), PDG de WILD GmbH & Co.KG ;
 Heinrich von Wild (1833-1902), météorologue suisse et premier président de l'Organisation météorologique mondiale ;
 Hortense Wild (1814-1896), compositrice, militante fouriériste et féministe française ;
 Jack Wild (1952-2006), acteur britannique ;
 Jacques Wild (1905-1990), joueur de football international français ;
 
 Jonathan Wild (1683-1725) criminel britannique du  ;
 Linda Wild (1971-), joueuse de tennis américaine des années 1980 et 1990 ;
 Nicolas Wild (1977-), auteur français de bande dessinée ;
 Otto Wild (1898-1971), peintre impressionniste allemand ;
 Paul Wild (1825-2014), astronome suisse ;
 Paul Wild (1923-2008) , scientifique australien ;
 Ruedi Wild (1982-), triathlète suisse ;
 Robert Wild (1881-1977), ingénieur aéronautique suisse ;
 Rose Wild (1872-1904), peintre, dessinatrice et verrière française ;
 Rudolf Wild, père de Hans-Peter Wild, fondateur de WILD GmbH & Co.KG ;
 Simone Wild (1993-), skieuse alpine suisse ;
 Snootie Wild, de son vrai nom LePreston Porter (1985-2022), rappeur américain.
 Vic Wild (1986-), snowboardeur russe.

Hydronyme 
 Wild, rivière d'Alaska, affluent de la rivière Koyukuk, bassin du Yukon.

Musique

Groupe 
 Wild, groupe de musique féminin dans les années 2000.
 Wild, groupe de musique pop-rock créé en 2017.

Chansons 
 Wild, chanson d'Ann Danielewski sortie en 2001 ;
 Wild,  du second album de la chanteuse britannique Jessie J sorti en 2013 ;
 Wild, chanson du chanteur australien Troye Sivan.

Albums et EP's 
 Wild!,  du groupe britannique Erasure sorti en 1989 ;
 Wild,  EP du chanteur australien Troye Sivan sorti en 2015 ; 
 The Wild, album de Raekwon, sorti en 2017.

Cinéma 
 The Wild, film d'animation des studios Disney réalisé par Steve Williams en 2006 ;
 Wild, film américain réalisé par Jean-Marc Vallée en 2014 ;
 Wild, film allemand réalisé par Nicolette Krebitz en 2016.

Télévision

Autres 
 Wild, marque de systèmes optiques, notamment topographiques, aujourd'hui intégrée au groupe Leica Geosystems ;
 Wild, entreprise allemande de production de parfums ;
 Wild, jeu vidéo d'aventure de survie en monde ouvert développé par Wild Sheep Studio ;
 .

Homonymie de patronyme
Homonymie de titre
Patronyme anglais